CHW steht für:
 Colloquium Historicum Wirsbergense, Heimat- und Geschichtsfreunde in Franken
 CHW, Währungskürzel der Schweizerischen WIR Bank
 Bahnhof Köln-Chorweiler (auch KKC) 
 CHW, IATA Abkürzung für Jiuquan (Flughafen), Volksrepublik China 
 C. H. Waterman Industries, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
Cyber-Hilfswerk, Arbeitstitel der AG KRITIS für eine Hilfseinrichtung zur Bewältigung großer Cyber-Vorfälle

ChW steht für:
 Die Christliche Welt, deutsche Zeitschrift 
 ChW!, Kürzel für K.D.St.V. Cheruscia Würzburg

chw steht für:
 Chuwabo (ISO-639-3-Code), Bantusprache in Mosambik

Abkürzung